Die Baguenaude (frz. baguenaude „leere Hülse des Gelben Blasenstrauchs“, im übertragenen Wortsinn „Lappalie“) ist eine scherzhafte Gattung der französischen Lyrik. Wie Fatras und Frottola reiht sie paradoxe, zusammenhanglose Einfälle oder Vorgänge aneinander. Die Strophen sind unterschiedlich lang, die Verse meist achtsilbig und mit unreinen Reimen. Erste Baguenaudes erschienen in Jean Molinets Art de Rhétorique (1493) und bei Jehan de Wissocq.

Lyrische Form